«Интерфи́л-76» (), или Седьмая Международная филателистическая выставка, состоялась в 1976 году в Филадельфии и была посвящена 200-летию провозглашения независимости США.

Описание 
Данная филателистическая выставка организуется раз в десять лет под эгидой Международной федерации филателии (ФИП) и стала седьмой по счёту. Она проходила с 29 мая по 6 июня 1976 года в Филадельфии. Выставка была проведена в связи с .

Во время проведения выставки в разделе «Аристократы филателии» были продемонстрированы некоторые самые редкие марки мира, включая, например, «Чёрный Гондурас» — авиапочтовую марку Гондураса 1925 года.

Участвовавший от Советского Союза филателист Александр Гдалин был удостоен одной из наград выставки.

Памятные филателистические материалы 
.

Кроме того, были выпущены четыре разных почтовых блока. На каждом из этих блоков был изображен фрагмент одной из известных картин, посвящённых Войне за независимость США 1775—1783 годов:
 «Капитуляция лорда Корнуоллиса под Йорктауном» () Джона Трамбулла,
 «Декларация независимости» Джона Трамбулла,
 «Вашингтон переправляется через Делавэр» Эмануэля Лойце и
 «Марш в Вэлли-Фордж» () .

Почтовые марки и другие филателистические материалы в честь выставки были выпущены целым рядом других стран.

Почтовым ведомством СССР был подготовлен специальный почтовый штемпель, который использовался во время работы выставки в Филадельфии для сувенирных гашений.

См. также 
 
 Международная федерация филателии
 Почтовые марки США
 Филателистическая выставка

Примечания

Ссылки 
 

Филателистические выставки
Международные выставки
Выставки США
Культура Филадельфии
История США